Боэций:

Фамилия 
 Боэций — римский государственный деятель, философ-неоплатоник, теоретик музыки, христианский теолог.
 Боэций Дакийский — один из основных представителей «латинского аверроизма».
 Гектор Боэций — шотландский философ, историк, хронист.

Астрономия 
Кратеры, оба названы именем Аниция Манлия Северина Боэция:

 Боэций — небольшой ударный кратер, расположенный на Луне.
 Боэций — кратер на Меркурии.